Иглица:
 Иглица () — род растений, входящий в семейство Спаржевые.
 Иглица () — род растений, входящий в семейство Злаки.
 Иглица (деревня) — деревня в Белыничском районе Могилёвской области Республики Беларусь.
 Иглица (жердь) — жердь для пригнёта соломы на крыше и на поперечинах махов ветряной мельницы.

См. также 
 Иглица обычная () — рыба семейства игловых, обыкновенная морская игла.